Newbigging bezeichnet folgende Orte in Schottland:

 Newbigging (Angus), Angus
 Newbigging (Auchtertool), Fife
 Newbigging (Burntisland), Fife
 Newbigging (Carnock), Fife
 Newbigging (Orkney), Orkney
 Newbigging (Scottish Borders), Scottish Borders
 Newbigging (South Lanarkshire), South Lanarkshire

Siehe auch:
 Newbiggin